Driver (englisch für „Fahrer“) steht für:

 Driver (Film), US-amerikanischer Film von Walter Hill (1978)
 Driver (Computerspiel), Videospiel (1999)
 Driver (Spieleserie), Computerspielreihe
 Driver (Golfsport), Golfschläger
 Driver (Schiff), Klipper, 1856 verschwunden
 Driver, Roman von James Sallis
 Driver (Band), eine ehemalige kanadische Rockband

Driver ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Driver (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Andrew Driver (* 1987), englischer Fußballspieler
 Betty Driver (1920–2011), britische Sängerin und Schauspielerin
 Bruce Driver (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Danny Driver (* 1977), britischer Pianist
 Donald Driver (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Franz Driver (1863–1943), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Godfrey R. Driver (1892–1975), britischer Orientalist
 Jon Driver (1962–2011), britischer Neurowissenschaftler

 Minnie Driver (* 1970), britische Schauspielerin und Sängerin
 Paddy Driver (* 1934), südafrikanischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Peter Driver (1932–1971), britischer Langstreckenläufer
 Samuel R. Driver (1846–1914), britischer Orientalist
 Sara Driver (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 William J. Driver (1873–1948), US-amerikanischer Politiker

Driver ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Driver (Arkansas)
 Driver (Virginia)

DRIVER steht als Abkürzung für:
 Digital Repository Infrastructure Vision for European Research, Projekt zur Bildung einer virtuellen Infrastruktur für Dokumentenserver

Siehe auch:
 HMS Driver
 Treiber
 Driever

Abkürzung